Verhaltensweise steht für:
 jede beobachtbare Bewegungsabfolge eines Lebewesens, siehe Verhalten (Biologie)
 bestimmte regelmäßige Reaktionen auf die Umwelt, siehe Verhaltensmuster

Siehe auch:
 expressives  Verhalten
 Ausdrucksverhalten